George Handley ist der Name folgender Personen:

* George Handley (Politiker)  (1752–1793), US-amerikanischer Politiker (Georgia)
 George Handley (Fußballspieler, 1868)  (1868–1938), englischer Fußballspieler
 George Handley (Fußballspieler, 1885)  (1885–1952), englischer Fußballspieler
 George Handley (Fußballspieler, 1912)  (1912–1943), englischer Fußballspieler